Lembcke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ernst Emanuel von Lembcke († 1766), preußischer Major
 Marjaleena Lembcke (* 1945), deutsche Schriftstellerin
 Oliver Lembcke (* 1969), deutscher Politikwissenschaftler
 Paul Christian Nicolaus Lembcke (1759–1848), deutscher Jurist, Advokat und Procurator am Niedergericht in Lübeck
 Werner Lembcke (1909–1989), deutscher Chirurg und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Lembke